

Mitologia
Mida – Figura della mitologia greca

Onomastica
Mida – nome proprio di persona italiano maschile

Zoologia
Mida – Piccola scimmia platirrina
Mida – Grande testuggine marina dei mari caldi

Altro 
 Mida (Midas) – poema di Mary e Percy Bysshe Shelley

Pagine correlate 
Midas